11-я морская пехотная дивизия () — военное подразделение кригсмарине.

История 
Сформирована в марте 1945 года на основе 2-го полка морских инженеров, единственным командиром этой дивизии был капитан Ганс Альманн. Дивизия воевала в Нидерландах, последние данные о её участии в боях датируются 12 апреля 1945. Известно только, что она капитулировала в мае 1945 года.

Состав 
 111-й полк морской пехоты
 112-й полк морской пехоты
 113-й полк морской пехоты
 Отряд «Куффес»
 Отряд «Шиндлер»

Ссылки 
 Feldgrau.com - 11. Marine-Infanterie-Division 
 Axis History.com - 11. Marine-Infanterie-Division 
 Lexikon der Wehrmacht - 11. Marine-Infanterie-Division 
 DieDeutscheWehrmacht.de - 11. Marine-Infanterie-Division 

Дивизии морской пехоты Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году